Папарацци:
 Папарацци — фоторепортёры, снимающие сцены из личной жизни звёзд шоу-бизнеса и других знаменитостей без их ведома и согласия
 «Папарацци» () — французский короткометражный фильм 1964 года, режиссёр Жак Розье
 «Папарацци» () — итальянская кинокомедия 1998 года, режиссёр Нери Паренти
 «Папарацци» () — французская кинокомедия 1998 года, режиссёр Ален Берберян
 «Папарацци» () — американский боевик 2004 года, режиссёр Пол Абаскал
 «Папарацци» () — американский короткометражный музыкальный фильм 2009 года, режиссёр Йонас Окерлунд
 «Папарацци» () — американский документальный фильм 2010 года, режиссёр Дэниэл Рамос
 «Папарацци» () — польский документальный фильм 2011 года, режиссёр Пётр Бернась

См. также 
 Paparazzi — песня американской певицы Леди Гага